CDD est un sigle pouvant désigner :
 contrat à durée déterminée ;
 combustible dérivé de déchets, appellation alternative d'un combustible solide de récupération ;
 Classification décimale de Dewey ;
 .
 Chroniques de Darkhell (Une série dans les Légendaires)